«Родословная семьи» () — британская документальная телепередача, участники которой занимаются исследованием родословной своей семьи. Герой каждой серии, отталкиваясь от известных ему фактов о жизни собственных родителей, начинает расследование и проверку информации, таким образом, «рисуя» своё генеалогическое древо. Телешоу собирает у экранов около 6 миллионов зрителей при каждом выпуске и имеет уже около 10 телеадаптаций.

Участники

Награды и номинации
В 2010 году телешоу было номинировано BAFTA Television Award в категории "лучший документальный телесериал".

Примечания

См. также
 Моя родословная (телепрограмма)

Ссылки
 Who Do You Think You Are? at BBC Programmes
 Who Do You Think You Are Magazine BBC
 Family History on BBC Online
 

Телесериалы 2004 года
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы Великобритании 2000-х годов
Телесериалы Великобритании 2010-х годов